Норд (спортивный клуб, Донецк)
 Норд (спортивный клуб, Алтуфьево)